Fischera linearis är en flockblommig växtart som beskrevs av James Edward Smith. Fischera linearis ingår i släktet Fischera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
linearis